Флорика има више значења:

 Флорика (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Флорика (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Флорика (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Флорика (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Флорика (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији